Karl Lehmann henviser til blandt andre:

 Karl Lehmann (jurist) (1858–1918) - tysk retslærd
 Karl Lehmann (arkæolog) (1894–1960) - tysk-amerikansk arkæolog
 Karl Lehmann (kardinal) (født 1936) - tysk kardinal
 Karl Lehmann (læge) - dansk overlæge